Le Canary Wharf Squash Classic 2009 est l'édition 2009 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 21 au 27 mars 2009. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et un joueur invité Tom Richards. 

En finale, David Palmer s'impose face à James Willstrop.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2009
Sport en mars 2009
Squash en 2009